I Don't Care (This Is Why We Can't Have Nice Things), een single van The Blackout
I Don't Care (Ariana Grande), een single van Ariana Grande
I Don't Care (Ed Sheeran en Justin Bieber), een single van Ed Sheeran en Justin Bieber